En Biélorussie :
 Hrodna, une ville. 

En Pologne,
 Grodno, un village de la gmina de Nowe Ostrowy, du powiat de Kutno, dans la voïvodie de Łódź ;
 Grodno, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Grodno, un village situé en Couïavie-Poméranie, dans le Powiat de Toruń et dans le gmina (commune) de Chełmża.